Příjmení Homoláč nese více různých osobností:

 David Homoláč (* 1973) – český fotbalista
 Jiří Homoláč (* 1990) – český reprezentant vytrvalostního běhu
 Oldřich Homoláč (1872–1957) – český akademický malíř a středoškolský profesor

Česká příjmení